Теорема Фрухта — утверждение об изоморфизме каждой конечной группы группе автоморфизмов конечного неориентированного графа. Была сформулирована в 1936 году Бабаи и доказана в 1939 году Фрухтом.

Формулировка 

Каждая конечная группа изоморфна группе автоморфизмов конечного неориентированного графа.

Пояснения 
Автоморфизмом графа называется любая подстановка множества его вершин, являющаяся изморфизмом на себя.

Примечания

Литература 
 

Фрухта